Појам Пиорија може да се односи на:
Пиорија (Аризона), град у САД у држави Аризона
Пиорија (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
Пиорија (Орегон), насељено место у САД у држави Орегон
Пиорија (Колорадо), насељено место у САД у држави Колорадо
Пиорија (Оклахома), град у САД у држави Оклахома